Илекский уезд — административно-территориальная единица Уральской губернии Киргизской (с 1925 — Казакской) АССР, существовавшая в 1920—1927 годах.

Илекский уезд с центром в городе Илек был образован в 1920 году. Первоначально в его состав вошли следующие волости:

23 марта 1921 года Джиренкопинская, Калининская, Ново-Алексеевская и Петропавловская волости были переданы в Ак-Булакский район Актюбинской губернии. Красноярская и Покровская волости были переданы в Илецкий район Оренбургской губернии.

6 сентября 1922 года Александровская и Святодуховская волости были переданы в Уральский уезд, но вскоре возвращены обратно (при этом Александровская волость была упразднена).

28 июня 1923 года были упразднены волости: Алмазная, Березовская, Благодарненская, Ишкарганская, Караагачская, Кинделинская, Киндиктинская, Мустаевская, Николаевская, Отрадная, Полтавская, Приуральская, Сухареченская, Таратбасовская, Успенская, Чингирлауская и Яманская. Григорьевская и Святодуховская волости переданы в Уральский уезд и при этом упразднены. Центр Карачаганакской волости установлен в п. Карачаганак, центр Чиликской — в п. Чилик, центр Бурлинской — в п. Бурлин. Иртекская волость была переименована в Ташлинскую (центр — п. Ташла). Образована Илекская волость с центром в г. Илек.

К концу 1924 года в составе уезда осталось 6 волостей: Бурлинская, Илекская, Карачаганакская, Лубенская, Ташлинская и Чиликская.

5 октября 1926 года Илекская и Ташлинская волости были переданы в Оренбургский уезд Оренбургской губернии.

5 марта 1927 года Илекский уезд был упразднён. При этом Бурлинская волость была передана в Уральский уезд, а Карачаганакская, Лубенская и Чиликская — в Актюбинский уезд Актюбинской губернии

Примечания 

Уральская губерния